Брегано () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 726 человек (2008 г.), плотность населения составляет 363 чел./км². Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 21020. Телефонный код — 0332.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/